Arbuckle (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Iggy Arbuckle, een Canadese animatieserie
 Jon Arbuckle, een personage uit de Garfield strips
 Roscoe Arbuckle (1887-1933), Amerikaans acteur en komiek